

Cinema 
Hooked – cortometraggio del 1925 diretto da Fred Hibbard
Hooked – cortometraggio del 1996 diretto da Brian McCulley
Hooked – film del 2003 diretto da Todd Ahlberg
Hooked – film del 2004 diretto da John Stuart Scott
Hooked – film del 2006 diretto da Richie Keen

Musica 
Hooked – album di Vanilla Ice del 1989
Hooked – album dei Great White del 1991
Hooked – album dei Voice Male del 2000

Televisione 
 L'adescamento (Hooked) – episodio della sesta stagione di Law & Order: Unità vittime speciali